Estádio Municipal de Fátima je višenamjenski stadion u Fátimi u Portugalu.

Izgrađen je 2005. godine.

Može primiti 1545 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra Centro Desportivo de Fátima.

Oko igrališta se nalazi i atletska staza.

Stadion ima reflektore, tako da se na njemu mogu igrati i noćni susreti.

Ima istočnu i zapadnu tribinu; od njih je samo jedna natkrivena.

Portugalski nogometni stadioni